Овсяники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Овсяники — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Овсяники — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Овсяники — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Овсяники — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Овсяники — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Овсяники — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Овсяники — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Овсяники — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Овсяники — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Овсяники — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Овсяники — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Овсяники — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Овсяники — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.